Сегунда Лига 1992/1993 () — 3-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сегунда 1992/93 на rsssf.com

1992/1993
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1992 году
Спорт в Португалии в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993